Aleksiej Jegorow –  radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Aleksiej Jegorow – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Aleksiej Jegorow – kazachski pływak
 Aleksiej Jegorow – rosyjski kajakarz